Asztüokhé, Szimoeisz folyamisten leánya, Erikhthóniosz felesége, Trósz anyja
 Asztüokhé, Laomedón trójai király leánya, Priamosz testvére
 Asztüokhé, Phülasz ephürai király leánya Héraklész történeteiben, Tlépolemosz anyja
 Asztüokhé, Aktór leánya, Aszkalaphosz anyja